Jordan Williams, né le  à Torrington, dans le Connecticut, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.

Biographie

Références

Liens externes 
  Statistiques NCAA www.sports-reference.com
  Statistiques NBA www.basketball-reference.com

Joueur américain de basket-ball
Naissance en octobre 1990
Naissance à Torrington (Connecticut)
Joueur de basket-ball des Terrapins du Maryland
Joueur de l'Armor de Springfield
Joueur drafté par les Nets du New Jersey
Joueur des Nets du New Jersey